Jefferson může být:

Lidé 
 Thomas Jefferson (174–1826), třetí president USA
 Jefferson (* 1983), brazilský fotbalista

Místa

Kanada 
 Jefferson (Alberta)

USA 
 Jefferson (Colorado)
 Jefferson (Georgie)
 Jefferson (Indiana)
 Jefferson (Iowa)
 Jefferson (Jižní Dakota)
 Jefferson (Jižní Karolína)
 Jefferson (Kansas)
 Jefferson (Louisiana)
 Jefferson (Maine)
 Jefferson (Maryland))
 Jefferson (Minnesota)
 Jefferson (New Hampshire)
 Jefferson (New York)
 Jefferson (Ohio)
 Jefferson (Oklahoma)
 Jefferson (Oregon)
 Jefferson (Greene County), Pensylvánie
 Jefferson (York County), Pensylvánie
 Jefferson (Severní Karolína)
 Jefferson (Texas)
 Jefferson (Wisconsin)
 Jefferson (Green County), Wisconsin
 Jefferson (Jefferson County), Wisconsin
 Jefferson (Monroe County), Wisconsin
 Jefferson (Vernon County), Wisconsin
 Jefferson (Západní Virginie)

Externí odkazy